A cella (sejt, fülke) szónak több jelentése ismert:

 Üzemanyagcella (a GW-mentes jövő kulcsfontosságú energetikai eleme)
 Cella (építészet) (templomcella, börtöncella)
 Cella (település), falu Arad megye területén
 Akkumulátor cellája, elektrokémiai cella
 Kristályrács elemi cellája
 Zivatarcella (lásd még: zivatarlánc)
 Szupercella (időjárás)
 Memóriacella, félvezető alapú memóriaegységek legkisebb címezhető területe
 Táblázat Táblázatcella|cellája (az oszlopok és sorok metszései)
 Cella (telekommunikáció), a hálózat egy bázisállomással ellátott egysége mobiltelefónia vagy rádiózás (pl. CB rádió) területén

Lásd még:
 Cell